Три корабля Королевского флота носили название HMS Nile, данное им в честь победы англичан в Битве у Нила.

 HMS Nile (1806) — 12-пушечный куттер, закупленный в 1806 году. Продан в 1810 году, однако вскоре возвращён покупателем и разобран в 1811 году.
 HMS Nile (1839) — 92-пушечный корабль 2 ранга. Спущен на воду в 1839 году. В 1854 переоборудован в винтовой. В 1876 переоборудован в учебный корабль и переименован в HMS Conway. Сгорел в 1956 году.
 HMS Nile (1888) — броненосец типа «Трафальгар». Спущен в 1888 году. Продан в 1912 году.

См. также 
 HMS Nile — береговое сооружение: база Королевского флота в Александрии с 1939 по 1946 год.